Colletti bianchi – locuzione che identifica quei lavoratori che svolgono mansioni meno fisiche rispetto ai colletti blu che svolgono il lavoro manuale
 Colletti bianchi – EP di Giorgio Faletti pubblicato nel 1988
 Colletti bianchi – Miniserie televisiva del 1988 diretta da Bruno Cortini